И́горь Гро́мов:
 Громов, Игорь Михайлович (1913—2003) — советский палеотериолог, создатель советской школы четвертичной палеотериологии.
 Громов, Игорь Юрьевич — дирижёр.